Легкорельсовый транспорт Пусан — Кимхэ ( Пусан Кимхэ кёнджончхоль) — система легкорельсового транспорта между городами Пусан и Кимхэ в Южной Корее. Линия имеет длину 23,9 км с 21 станциями, её проектная мощность — 176 тысяч пассажиров в день. Электропоезда функционируют в полностью автоматическом режиме без машинистов. На всех станциях линии установлены платформенные раздвижные двери.

Строительство началось в феврале 2006 года, и после неоднократных задержек открытие было назначено на 29 июля 2011 года, но сразу отложено на неопределённый срок в связи с вопросами снижения шума. Наконец легкорельсовый транспорт Пусан — Кимхэ открылся 9 сентября 2011 с одной недели бесплатного проезда. Взымание платы началась с 17 сентября 2011 года.

Станции 

Транспорт в Республике Корея